

Aziende 
 Rádio e Televisão de Portugal, azienda radiotelevisiva di Stato del Portogallo
Rupe Tarpea Produzioni, etichetta discografica italiana

Televisione 
 Radio Televisione Peloritana, emittente televisiva locale italiana di Messina

Informatica 
 Real-time Transport Protocol, protocollo applicativo di rete per servizi in tempo reale

Codici 
 RTP, codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rutland Plains, in Australia